Prima battaglia di Dego (1794)
Seconda battaglia di Dego (1796)